Лаура Фортино  (; , Гамильтон, Онтарио, Канада) — канадская хоккеистка. Игрок сборной Канады по хоккею. Амплуа — защитник. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года. Чемпионка мира 2012 года. На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Корнеллского университета в чемпионате NCAA (США).

Начала заниматься хоккеем в возрасте трёх лет. Кумирами в детстве были хоккеисты — Рэймонд Бурк и Бобби Орр. По завершении спортивной карьеры планирует получить ещё одно образование и стать врачом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады

Хоккеистки Канады
Хоккейные защитники
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года